Nicki Pedersen (ur. 2 kwietnia 1977 w Odense) – duński żużlowiec. Siedmiokrotny mistrz świata, w tym trzykrotny indywidualny (2003, 2007 i 2008) oraz czterokrotny drużynowy (2006, 2008, 2012 i 2014). Jeden z najbardziej utytułowanych i zasłużonych zawodników Holsted Speedway Klub występującego w lidze pod nazwą Holsted Tigers, którego barwy reprezentuje nieprzerwanie od 2003 roku i w tym czasie siedem razy zdobywał z nim złoto drużynowych mistrzostw Danii (2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2014 i 2021). Siedmiokrotny indywidualny mistrz Danii (2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009 i 2011). 

Z Unią Leszno dwukrotny drużynowy mistrz Polski (2015 i 2017).

Wygrywając cykl Grand Prix 2008 stał się pierwszym Duńczykiem oraz drugim zawodnikiem w ogóle (po Tonym Rickardssonie) w erze Grand Prix, który obronił tytuł IMŚ.

Kariera 
Swoją karierę zaczynał w duńskim Fjelsted Speedway Klub, dla którego jeździł w latach 1993–1997. W lidze polskiej startuje nieprzerwanie od 1999. Reprezentował kolejno barwy Startu Gniezno, GKM-u Grudziądz, Wybrzeża Gdańsk, ZKŻ-u Zielona Góra, RKM-u Rybnik. W lidze duńskiej w 2003 roku związał się z Holsted Speedway Klub. W tym samym roku został indywidualnym mistrzem świata. Był to zarazem jego pierwszy medal w historii startów w GP. W latach 2004–2005 ponownie startował dla ZKŻ-u. W sezonie 2006 przeszedł do Stali Rzeszów. Za obrazę dyrektora cyklu Grand Prix Ole Olsena podczas zawodów Drużynowego Pucharu Świata 2006, Pedersen wraz z Janem Staechmannem zostali ukarani przez Międzynarodową Komisję Dyscyplinarną (18 września 2006). Pedersen został zawieszony w prawach zawodnika na okres 6 miesięcy w zawieszeniu na 6 miesięcy (kara obowiązywała od 1 kwietnia 2007 do 1 października 2007). Dodatkowo miał wpłacić 2/3 z 2 000 CHF (Staechmann 1/3 tej kwoty). Obaj jednak odwołali się do Międzynarodowego Trybunału Odwoławczego, który 19 grudnia 2006 podtrzymał karę zawieszenia (w zawieszeniu), jednak karę pieniężną podzielił na pół. Od decyzji MTO przysługuje odwołanie do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozanie. 

W sezonie 2007 drugi raz w karierze został indywidualnym mistrzem świata. Na przestrzeni całego Grand Prix 2007 zdobył 196 punktów, czym ustanowił rekord cyklu. W tym samym roku w barwach Stali Rzeszów uzyskał najwyższą średnią biegową Ekstraligi. Wyniosła ona 2,730. Rok później obronił tytuł Indywidualnego mistrza świata. Wygrał tylko jedna rundę GP 2008, jednak aż dziewięć razy z rzędu stawał na podium. W latach 2008–2009 reprezentował barwy Włókniarza Częstochowa. W 2008 ponownie był najlepszym zawodnikiem ligi pod względem średniej (2,853).

W sezonie 2010 i 2011 jeździł dla gorzowskiej Stali. Sezon 2012 Nicki spędził w Wybrzeżu Gdańsk. Po raz trzeci w karierze zanotował najwyższą średnia biegową w Ekstralidze (2,605). Po pięciu latach przerwy zdobył medal IMŚ (srebro). Sezon 2013 spędził w Marmie Rzeszów. W sezonach 2014–2017 jeździł w Unii Leszno, z którą w sezonach 2015 i 2017 zdobył pierwsze w karierze tytuły drużynowego mistrza Polski. W maju 2017 w meczu ligi duńskiej doznał kontuzji kręgów szyjnych, w wyniku której musiał przedwcześnie zakończyć sezon. Pojawiały się również głosy sugerujące, że może być to koniec kariery Duńczyka. W 2018 wrócił jednak na tor i w polskiej lidze związał się z Unią Tarnów, a w sezonie 2019 wrócił do Falubazu Zielona Góra. Po sezonie 2019 związał się kontraktem z GKM Grudziądz, gdzie powrócił po dziewiętnastu latach. W 2020 jego średnia biegowa wyniosła 2,057, a rok później 2,059. W czerwcu 2022 doznał kontuzji, która wykluczyła go ze startów do końca sezonu. Mimo odjechania zaledwie sześciu meczów, został sklasyfikowany i ze średnią 2,448 był drugim najskuteczniejszym zawodnikiem Ekstraligi.

W lutym 2023 ogłoszono powrót Pedersena do ligi brytyjskiej po dwunastu latach przerwy. Klubem Duńczyka zostało Peterbeorough Panthers.

Mechanikami Pedersena są: Thomas Isalsen, Ashley Holloway, Henrik Jensen, John Jorgensen i Luigi Barath. Startuje na motocyklu, którego silnik został wyprodukowany przez  GM. Za tuning silnika odpowiada Otto Weiss. Starszy brat Nickiego, Ronni również był żużlowcem.

Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na Żużlu)

Zwycięstwa w poszczególnych zawodach Grand Prix

Miejsca na podium

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Wyróżnienia 
 2008: Årets smålänning

Przypisy

Bibliografia  
 Speedway History Info – Historia żużla | Nicki Pedersen
 Historia Speedwaya w Polsce – Nicki Pedersen

Zobacz też 
 Uczestnicy Grand Prix na Żużlu

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Nicki Pedersena

Urodzeni w 1977
Duńscy żużlowcy
Ludzie urodzeni w Odense
Indywidualni mistrzowie świata na żużlu
Żużlowcy Włókniarza Częstochowa
Żużlowcy Stali Gorzów Wielkopolski
Żużlowcy Stali Rzeszów
Żużlowcy Startu Gniezno
Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk
Żużlowcy ZKŻ Zielona Góra
Żużlowcy Unii Leszno
Żużlowcy Unii Tarnów
Żużlowcy GKM Grudziądz